Colorado Rapids, amerikai labdarúgócsapat
 Rapid, norvég labdarúgócsapat
 Rapid Bratislava, megszűnt szlovák labdarúgócsapat
 Rapid București, román labdarúgócsapat
 Rapid Ghidighici, moldáv labdarúgócsapat
 Rapid Wien, osztrák sportegyesület